Meadowlands bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 New Jersey Meadowlands, ein Feuchtgebiet in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Meadowlands Sports Complex, Entertainment- und Sportkomplex in East Rutherford, New Jersey mit folgenden Einrichtungen:
 American Dream Meadowlands, ein sich im Bau befindlicher Einzelhandel- und Entertainmentkomplex 
 Izod Center, Veranstaltungsgebäude
 Meadowlands Station, Bahnhof
 Meadowlands Racetrack, Pferderennbahn für Trab- und Galopprennen
 MetLife Stadium, Football-Stadion

 Meadowlands Environment Center, ein Ausbildungszentrum in Lyndhurst, New Jersey

 Meadowlands (Minnesota), Kleinstadt in Minnesota, Vereinigte Staaten

Orte in Südafrika:
 Meadowlands (Südafrika), ein Stadtteil von Soweto, City of Johannesburg

Orte in Kanada:
 Meadowlands (Hamilton), Gegend in der Provinz Ontario

In Kunst und Kultur:
 Meadowlands, englischer Originaltitel einer Episode der Fernsehserie Die Sopranos, siehe unter dem deutschen Titel Tonys Schachzug
 The Meadowlands, Musikalbum der US-amerikanischen Band The Werns aus dem Jahr 2003
 Meadowlands, US-amerikanischer Titel der britischen Fernsehserie Cape Wrath (Fernsehserie)
 Meadowlands, Rocksong der US-amerikanischen Band Jefferson Airplane, eine Coverversion des russischen Lieds Poljuschko Pole